

Geografia

Keene – census-designated place della Contea di Kern, California
Keene – township della Contea di Ionia, Michigan
Keene – capoluogo della Contea di Cheshire, New Hampshire
Keene – città della Contea di Essex, New York
Keene – città della Contea di Johnson, Texas
Keene – insediamento della Contea di Albemarle, Virginia

Persone
Alfred John Keene – pittore britannico
Carolyn Keene – scrittrice statunitense
Day Keene – scrittore e sceneggiatore statunitense
Donald Keene – saggista, traduttore e insegnante statunitense
Elodie Keene – regista, produttore televisivo e montatore statunitense
James Keene – calciatore inglese
Tom Keene – attore statunitense